Ел Чикалоте има више значења:

 Ел Чикалоте (Тототлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Чикалоте (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику